Kittle ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Kittle (Arkansas)

Kittle ist der Familienname folgender Personen:

 George Kittle (* 1993), US-amerikanischer Footballspieler 
 Ron Kittle (* 1958), US-amerikanischer Baseballspieler

Siehe auch:
 Kittl
 Kiddle
 Kittel